Джеки — многозначный термин.

 Джеки (настоящее имя Джакомо Руссо; 1937—1967) — итальянский гоночный.
 «Джеки» — индийский художественный фильм на языке каннада 2010 года.
 «Джеки» — американский драматический фильм-биография о жизни Жаклин Кеннеди 2016 года.